Ranuccio Farnese (kardinaal) (1530-1565)
 Ranuccio I Farnese (1569-1622), neef van voorgaande
 Ranuccio II Farnese (1630-1694), hertog van Parma, kleinzoon van voorgaande